Монфра́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Сен-Сернен-сюр-Ранс. Округ коммуны — Мийо.

Код INSEE коммуны — 12152.

Коммуна расположена приблизительно в 560 км к югу от Парижа, в 95 км восточнее Тулузы, в 60 км к югу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 133 человека.

Экономика 

В 2007 году из 91 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 68 были экономически активными, 23 — неактивными (показатель активности — 74,7 %, в 1999 году было 65,3 %). Из 68 активных работали 68 человек (38 мужчин и 30 женщин), безработных не было. Среди 23 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон